IOI steht als Abkürzung für:

 International Ocean Institute
 Internationale Informatik-Olympiade
 International Ombudsman Institute
 IOI Group, malaysisches Unternehmen
 IO Interactive, dänisches Entwicklerstudio
 I.O.I, südkoreanische Girlgroup

IOI ist eine alternative Bezeichnung für:
 Aphrodite 101, eine Segelyacht

IOI